Węgielnik – część wsi w gminie Dobczyce
 Węgielnik – część wsi w gminie Oświęcim
 Węgielnik – staw
 Węgielnik – wąwóz w Ojcowskim Parku Narodowym
 Węgielnik – wzniesienie w Górach Wałbrzyskich